Feister ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Feister (1930–1987), deutscher Diplomat (DDR)
 Fritz Feister (* 1942), deutscher Fußballspieler